Preisenberg ist der Ortsname von

 Preisenberg (Kumhausen), Ortsteil der Gemeinde Kumhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Preisenberg (Nußdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Nußdorf am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Preisenberg (Gemeinde Geretsberg), Ortschaft von Geretsberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich